Hossein Akhani Senejani (n. 1965) es un botánico iraní, que desarrolla su actividad académica como profesor asociado, en el "Departamento de Botánica, Escuela de Biología, Colegio Universitario de Ciencias, Universidad de Teherán. Obtuvo su Ph.D. en la Universidad de Múnich, en 1998.

Entre sus actividades científicas ha estudiado la flora y geobotánica de Irán y de otros países del sudoeste asiático; ecología y biogeografía de halófitas; distribución ecológica y filogenia de plantas C4; biosistemática de Chenopodiaceae, Apiaceae, y el género Heliotropium (Boraginaceae)

Fue fundador del Museo de Historia natural de Irán, y entre 1987 a 1993 curador de su herbario.

Algunas publicaciones 
 Voznesenskaya, e.; n. Koteyeva, s. Choung, g. Edwards, h. Akhani, v. Franceschi. 2005. Differentiation of cellular and biochemical features of the single cell C4 syndrome during leaf development in Bienertia cycloptera (Chenopodiaceae). Am. Journal of Botany 92: 1784-1795
 Akhani, h.; j. Barroca, n. Koteeva, e. Voznesenskaya, v. Franceschi, g. Edwards, s.m. Ghaffari, h. Ziegler. 2005. Bienertia sinuspersici (Chenopodiaceae): A new species from Southwest Asia and discovery of a third terrestrial C4 plant without Kranz anatomy. Systematic Botany, 30: 290.301 
 -----. 2005. The Illustrated Flora of Golestan National Park, Iran. Vol. 1. Tehran University Press. 481 pp. En inglés con 89 pp. general data in Farsi, 798 ilustraciones color, 444 cartas de distribución. Ordenar el libro en https://www.koeltz.com
 -----. 2004. Halophytic vegetation of Iran: Towards a syntaxonomical classification. Ann. Bot. (Roma), 4: 66-82
 -----, h. Kürschner. 2004. An annotated and updated checklist of the Iraninan Bryoflora. Cryptogamie, Bryologie 25: 315-347. pdf
 -----. 2004. A new spiny cushion-like Euphorbia (Euphorbiaceae) from SW Iran with special reference to the phytogeographic importance of local endemic species. Bot. J. Linn. Soc. 146: 107-121. pdf

Referencias

Enlaces externos 

Botánicos de Irán
Educadores de Irán
Escritores en inglés
 
Iraníes del siglo XX
Iraníes del siglo XXI